Дерби вечных врагов (), также называемое Матерью всех битв (), футбольное дерби Больших Афин между наиболее успешными и титулованными клубами Греции, пирейским «Олимпиакосом» и афинским «Панатинаикосом». Острое и непримиримое соперничество команд и их фанатов делает это дерби классическим во всей Греции и известным во всём футбольном мире.

История

Социальное противостояние 
В истории соперничества двух ведущих греческих клубов прослеживается ряд социальных, культурных и региональных различий между ними. «Панатинаикос», основанный в 1908 году, представлял центральную часть Афин и высшие слои общества греческой столицы. С другой стороны, «Олимпиакос», появившийся на свет в 1925 году, представлял Пирей, порт Афин, тем самым привлекая болельщиков из окрестных рабочих районов. Оба города играли важную роль в греческой истории ещё со времён классической античности. Афины считаются одним из важнейших центров древнегреческой цивилизации, который пользовался стратегическим положением Пирея, формируя с ним единую область. В XX веке Афины пережили демографический взрыв и, как следствие, значительное расширение территории города с фактическим включением близлежащих городов и селений в свой состав, Больших Афин. Этот процесс коснулся и Пирея.

Классовые различия между болельщиками двух клубов на ранних этапах их истории способствовали усилению взаимной враждебности. «Олимпиакос», помимо жителей Пирея и его окрестностей, приобретал болельщиков и по всей Греции среди слоёв населения, считавших себя страдающими от социальной или политической несправедливости. Со временем социальные различия болельщиков двух клубов стирались и на данный момент в фанатских организациях обоих клубов есть представители всех слоёв греческого общества.

Противостояние болельщиков 

«Олимпиакос» и «Панатинаикос» — самые популярные греческие клубы, каждый из которых имеет целую армию преданных фанатов, которые поддерживают свою команду во внутренних и международных соревнованиях. Футбольные хулиганы — распространённое явление в отношениях между двумя клубами в последние годы, а ломание кресел, столкновения, фейерверки и уличные беспорядки часто сопровождают дерби и иные матчи этих команд. 29 марта 2007 года Михалис Филопулос, 22-летний фанат «Панатинаикоса», был зарезан в Пеании, городке неподалёку от Афин, в ходе согласованной между фанатами обоих клубов стычки перед матчем женских волейбольных команд «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса». Этот инцидент вызвал большой резонанс в Греции и тщательное полицейское расследование деятельности фанатских группировок обоих клубов, в то же время все соревнования в командных видах спорта в Греции были приостановлены на две недели.

Футбольное противостояние 
Оба клуба соревнуются друг с другом за звание самого успешного футбольного клуба в стране, а также величайшего греческого спортивного клуба в целом. Их футбольные секции всегда были наиболее привлекательными для их болельщиков и именно они стали первыми командами спортивных клубов «Олимпиакоса» и «Панатинаикоса», которые сыграли между собой. На внутренней арене «Олимпиакос» — самый успешный футбольный клуб в Греции, который выиграл 77 официальный титул по сравнению с 41-м трофеем «Панатинаикоса». Однако «Панатинаикос» может похвастаться более успешными выступлениями в еврокубках (ни один греческий клуб никогда не побеждал в турнирах УЕФА). Его наилучшим достижением стал выход в финал Кубка европейских чемпионов 1971, два полуфинала Кубка и Лиги чемпионов УЕФА (1985 и 1996) и два четвертьфинала в том же турнире (1992 и 2002), в то время как «Олимпиакос» может записать на свой счёт лишь выход в четвертьфинал Лиги чемпионов в 1999 году и четвертьфинал Кубка кубков 1992/93.

Статистика

Статистика матчей

Рекорды 
 Рекордная победа до образования Альфа Этники
 Олимпиакос:
 Олимпиакос — Панатинаикос 6:1, велодром Нео Фалирон, 16 февраля 1936
 Панатинаикос — Олимпиакос 1:6, Апостолос Николаидис, 13 ноября 1932
 Панатинаикос:
 Панатинаикос — Олимпиакос 8:2, Апостолос Николаидис, 1 июня 1930

 Рекордная победа в Альфа Этники
 Олимпиакос
 Дома: Олимпиакос — Панатинаикос 4:0, стадион Караискакис, 26 февраля 1967(Василиу 17', Сидерис 20', 35', 62')
 В гостях: Панатинаикос — Олимпиакос 2:4, Олимпийский стадион (Афины), 5 декабря 1998(Константинидис 29', Важиха 32' — Алексопулос 40' авт., Карапиалис 52', 90'+4', Анатолакис 71')
 Панатинаикос
 Дома: Панатинаикос — Олимпиакос 3:0, Олимпийский стадион (Афины), 26 января 1992(Марангос 18', Саравакос 30', Важиха 78')
 В гостях: Олимпиакос — Панатинаикос 1:4, стадион Караискакис, 24 июля 1960(К. Папазоглу 15' — Папаэммануил 23', 71' пен., 83', Лемос 42' авт.) и Олимпиакос — Панатинаикос 1:4, Олимпийский стадион (Афины), 8 ноября 1987(Зелилидис 22' — Михос 13' авт., Влахос 42', 87', Саравакос 46')

 Рекордная победа в Кубке Греции
 Олимпиакос
 Дома: Олимпиакос — Панатинаикос 4:0, стадион Караискакис, 13 апреля 1983(Кусулакис 58', Анастопулос 94', 115', 119' пен.) and Олимпиакос — Панатинаикос 4:0, стадион Караискакис, 16 января 2008(Луа-Луа 6', Торосидис 63', Ковачевич 65', Нуньес 80')
 В гостях: Панатинаикос — Олимпиакос 1:6, Апостолос Николаидис, 13 ноября 1932(Sachlikis 28' — В. Андрианопулос 16', 68', 88', Рагос 24', Вазос 69', 70')
 Панатинаикос
 Нейтральное поле: Панатинаикос — Олимпиакос 4:0, Олимпийский стадион (Афины), 28 мая 1986(Влахос 24', Димопулос 52', Саравакос 57', 72')
 Дома: Панатинаикос — Олимпиакос 3:2, Апостолос Николаидис, 13 января 1982(Хараламбидис 47', 63' пен., 96' пен. — Персиас 1', Анастопулос 6')
 В гостях: Олимпиакос — Панатинаикос 2:3, стадион Караискакис, 1 марта 1995(Александрис 45', Калицакис 58' авт. — Капуранис 26', Донис 71', Важиха 89' пен.)

 Рекордная серия побед в рамках Альфа Этники
 Олимпиакос: 5, 8 декабря 1996 — 8 мая 1999
 Дома: 4, 5 февраля 1966 — 11 мая 1970
 В гостях: 3, 6 апреля 1997 — 21 ноября 1999
 Панатинаикос: 3, 11 апреля 1977 — 31 декабря 1978
 Дома: 2, 11 апреля 1977 — 12 февраля 1978
 В гостях: 2, 11 мая 1970 — 20 февраля 1972

 Рекордная серия побед в рамках Кубка Греции
 Олимпиакос: 3, 14 июля 1965 — 9 июля 1969 и 3 мая 1953 — 7 августа 1960
 Дома: 6, 26 марта 1939 — 9 июля 1969
 В гостях: 2, 26 июня 1966 — 21 июля 1968 и 22 февраля 1995-наст. время
 Панатинаикос: 3, 8 июня 1977 — 13 апреля 1983 и 6 февраляy 1985 — 8 мая 1988
 Дома: 4, 8 июня 1977 — 4 апреля 1990
 В гостях: 1

 Рекордная беспроигрышная серия в рамках Альфа Этники
 Олимпиакос: 11, 11 мая 1980 — 7 ноября 1985
 Дома: 10, 8 декабря 1996 — 4 марта 2007
 В гостях: 8, 2 ноября 1980 — 6 ноября 1988
 Панатинаикос: 7, 8 ноября 1987 — 10 марта 1991
 Дома: 7, 14 февраля 1960 — 6 ноября 1966
 В гостяхy: 5, 8 ноября 1987 — 13 декабря 1992

 Рекордная беспроигрышная серия в рамках Кубка Греции
 Олимпиакос: 18, 13 ноября 1932 — 8 июня 1977
 Дома: 10, 14 июля 1965 — 20 февраля 1985
 В гостях: 8, 13 ноября 1932 — 8 июня 1977
 Панатинаикос: 4, 6 февраля 1985 — 22 марта 1990
 Дома: 7, 8 июня 1977 — 22 февраля 1995
 В гостях: 3, 11 марта 1992 — 16 января 2008

 Рекорды посещаемости (все на Олимпийском стадионе в Афинах)
 74 452 Олимпиакос — Панатинаикос 0:0, 18 ноября 1984
 74 252 Олимпиакос — Панатинаикос 2:1, 16 февраля 1987
 74 146 Панатинаикос — Олимпиакос 1:1, 31 марта 1985
 73 700 Панатинаикос — Олимпиакос 1:2, 16 марта 1986
 73 525 Панатинаикос — Олимпиакос 1:1, 20 сентября 1986

Результаты матчей

Результаты в чемпионате Греции (с 1959/60) 

1 Матч был прерван на 82-й минуте (при счёте 3:2). «Олимпиакосу» была засчитана техническая победа (2:0).
2 Матч был прерван на 82-й минуте (при счёте 0:1). «Олимпиакосу» была засчитана техническая победа (3:0).

3 Матч был прерван на 62-й минуте (при счёте 0:1)."Олимпиакосу" была засчитана техническая победа (3:0)

Матч за 1-е место

{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 12px"
|-bgcolor=#f5f5f5
| width="52" | <center>Сезон
| width="70" | <center>Дата
| width="161" | <center>Стадион
| width="40" | <center>Зрители
| width="30" | <center>Результат
|-
|bgcolor=#ffe4c4 |1981/82
|29.06.1982
|align="left"|Муниципальный стадион Волоса
|align="center"|5 819
|style="color:#ffffff;background:#ff0000"|2:1
|-
|}

 Кубок Греции 

1 Панатинаикос didn’t show up in the match, due to a punishment because of fielding a suspended player.
• Series won: Олимпиакос 19, Панатинаикос 9.

 Кубок греческой лиги 

 Бомбардиры 

1 Включая матчи Кубка лиги.

 Пенальти 
Включая матчи чемпионата Греции, кубка Греции и кубка греческой лиги с сезона 1959/60.

 Красные карточки 
Включает матчи чемпионата, кубка и кубка лиги с сезона 1959/60.

 Места клубов в чемпионате Греции 

• В 31 случае «Олимпиакос» оказывался выше в итоговой таблице, в 24''' — Панатинаикос.

Общие игроки и тренеры

Примечания

Ссылки 
 
   in Greek
  in Greek
 Footballderbies.com
 History of the Rivalry
 Αιώνια… προϊστορία 
 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Футбольные дерби в Греции
ФК «Олимпиакос» Пирей
ФК «Панатинаикос»